Василий Иконников:
 Иконников, Василий Михайлович (1928—1996) — Герой Социалистического Труда, машинист экскаватора.
 Иконников, Василий Николаевич (род. 1961) — российский политик.